Коржев-Чувелёв — составная фамилия; имеет женскую форму Коржева-Чувелёва.
 Коржев-Чувелёв, Гелий Михайлович (Гелий Коржев; 1925—2012) — советский и российский живописец, педагог, профессор, представитель «сурового стиля».
 Коржев-Чувелёв, Иван Владимирович (Иван Коржев; род. 1973) — российский скульптор-монументалист, архитектор, Заслуженный художник Российской Федерации.